Onkyo Corporation, een Japans fabrikant van consumentenelektronica
Onkyo (muziekstijl), een muziekstijl uit Japan.